S45 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn
 S45 (Wenen) - lijn van de S-bahn in Wenen
 S-45 (satelliet) - Amerikaanse satelliet
 USS S-45 (SS-156) - Amerikaanse duikboot